Ryszard Żochowski (1930–2016) – polski koszykarz oraz dziennikarz sportowy, 
 Ryszard Jacek Żochowski (1941–1997) – polski lekarz, profesor nauk medycznych, polityk, poseł na Sejm I i II kadencji, minister zdrowia i opieki społecznej (1993–1997).